Фили́ппи (Phillippe, Philippi, Filippi) — фамилия.

Известные носители:

 Филиппи, Алессия (род. 1987) — итальянская пловчиха.
 Филиппи, Вальдемар (1929—1990) — немецкий футболист, выступал за сборную Саара.
 Филиппи, Зигфрид (1871—?) — немецкий кинематографист
 Филиппи, Лука (род. 1985) — итальянский автогонщик.
 Филиппи, Парис (1836—1874) — львовский скульптор, реставратор.
 Филиппи, Рудольф Амандус (1808—1904) — немецкий (чилийский) палеонтолог, ботаник, зоолог и натуралист.
 Филиппи, Томаш (род. 1992) — профессиональный хоккеист, нападающий.
 Филиппи, Федерико (1838—1910) — чилийский ботаник, сын Рудольфа Амандуса Филиппи.
 Филиппи, Феликс (1851—1921) — немецкий журналист и драматург. 
 Филиппи, Филиппо (1830—1887) — итальянский музыкальный критик.
 Филиппи, Фридрих Адольф (1809—1882) — немецкий богослов.
 Филиппи, Эрнесто (род. 1950) — уругвайский футбольный арбитр.
 Филиппо де Филиппи (1814—1867) — итальянский естествоиспытатель и путешественник.

Филлипп 
 Райан Филлипп (род. 1974) — американский актёр.

См. также 
 Филиппи — город в штате Западная Виргиния, США.
 Коллекция Филиппи (Германия) — собрание клерикальных, религиозных и духовных головных уборов.
 Филиппы (значения)